Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Vacca – rzymskokatolicki duchowny
 Claudio Vacca – argentyński piłkarz i trener